

Armi 
 ALARM – missile antiradar britannico

Cinema 
 Alarm – film del 2008 diretto da Gerard Stembridge

Musica 
 Alarm – singolo di Anne-Marie del 2016
 The Alarm – gruppo folk rock britannico

Pagine correlate 
 False Alarm

Altri progetti